

Cinema e televisione 
 Mary Jane – cortometraggio del 1913 diretto da George D. Baker
 Mary Jane – cortometraggio del 2011 diretto da Dave Naz

Altro 
 Mary Jane – tipo di scarpe
 Mary Jane – singolo dei Megadeth
 Mary Jane (All Night Long) – singolo di Mary J. Blige
 Mary Jane – personaggio della serie a fumetti Buster Brown creata da Richard Felton Outcault